Alanah Rae, née le  dans le borough de Freehold au New Jersey, est une actrice de films pornographiques américaine.

Biographie

Filmographie sélective

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 

Personnalité utilisant un pseudonyme
Actrice pornographique américaine
Naissance en février 1988
Naissance dans le comté de Monmouth